Michael Mind é o nome artístico de Jens Kindervater (Aachen, 1973) é um DJ e Produtor musical alemão, conhecido na Europa por seu remix da música "Show Me Love" da cantora Robin S. Atualmente, Michael Mind é o nome de seu projeto musical, o Michael Mind Project, junto com o dj Frank Sanders.

DJs da Alemanha